Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát február 14-én és 15-én rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Jens Müller nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

F1